Antonio Spazzi – scultore italiano
 Antonio Spazzi (architetto) – architetto italiano
 Bernardo Spazzi – architetto italiano
 Grazioso Spazzi – scultore italiano